Der Las Vegas Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Oktober 1988 in Las Vegas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Im Einzel setzte sich der ungesetzte Kanadier Andrew Sznajder mit 6:1 und 6:1 gegen den an Nummer 8 gesetzten Jamaikaner Doug Burke durch. Das rein US-amerikanisch besetzte Doppelfinale bestritten Julian Barham und Peter Wright gegen das Duo Shelby Cannon/Greg Van Emburgh, das die Partie mit 6:2 und 6:0 klar in zwei Sätzen für sich entschied.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Las Vegas